Згорња Бесница може бити:

 Згорња Бесница (Крањ), насељено мјесто у општини Крањ, Република Словенија
 Згорња Бесница (Љубљана), насељено мјесто у општини Љубљана, Република Словенија